David Edgar – angielski dramaturg i scenarzysta 
 David Edgar – kanadyjski piłkarz, zawodnik Swansea City
 David Edgar – amerykański pływak, złoty medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium